Екран () – дума, употребявана в две основни групи значения:
 Това, което позволява да разглеждаме изображения. Терминът се използва в киното, телевизията, оптиката и компютрите
 Щит, заслон. Това, което огражда, отделя, засенчва, защитава. Терминът се използва основно в радиотехниката

Оптика 
 Екран – повърхност, на която се проектира изображението, създавано с проектор. Екранът за проектор представлява платно от тъкан или полимер, с бял цвят, опънато върху рамка. По-общо като екран може да се използва всяка равная монотонно боядисана повърхност.
 Екран – матово стъкло, например, като част от огледално-рефлексните фотоапарати, на което се проектира изображението с помощта на фотообектив и огледало.
 Екран – устройство, на което се изобразява текстова или графична информация с произволно съдържание: (телевизор, монитор, дисплей на електронен часовник, телефон, и т.н.)

Техника 
 Екран – устройство, предназначено за защита на човека или технически устройства от некомфортно, вредно или опасно въздействие.

Радиотехника 
 Екран магнитен – затворен магнитопровод, защитаващ някакво устройство от магнитни полета.
 Екран електрически, Фарадеев кафез – проводящ контур, мрежа или обвивка с неголеми отвори защитаващ някакво устройство от електрически полета и електромагнитно излъчване с дължина на вълната, по-голяма от размера на отворите.
 Екран – оплетка на кабел, предназначенна за намаляване на паразитното излъчване и намаляване на вредгото влияние на електромагнитните излъчвания върху кабела. Такъв кабел се нарича екраниран.

Компютърни технологии 
 Екран – графически изобразено определено място (локация) в компютърна игра.

Визуални изкуства 
 На малкия екран – по телевизията
 На големия екран или по екраните – по кината

„Екран“ в наименования 
 Екран (спътник) – съветско-руски геостационарни сателити, използвани за националната система за директно предаване на телевизия към домовете.
 Творческое объединение „Экран“ – голям производител на кино- и телевизионни филми от СССР и Русия.
 Студия за телевизионни филми „Екран“ – българска филмова студия.

Вижте също 
 Екранен ефект
 Монитор
 Сензорен екран
 Син екран на смъртта
 Термоекрани